Trout Beck ist der Name folgender Fließgewässer in Cumbria, England:

 Trout Beck (River Glenderamackin), Nebenfluss des River Glenderamarckin
 Trout Beck (River Tees), ein Nebenfluss des River Tees
 Trout Beck (Windermere), Zufluss zum See Windermere

Siehe auch:
 Troutbeck